„Книга на песните“ може да се отнася до:
 „Книга на песните“ (или „Шъдзин“) - сборник народни песни от Древен Китай, 11 – 16 в. пр.н.е.
 „Книга на песните“ (или „Китаб ал-Агхани“) – поетичен сборник от Абу ал-Фарадж ал-Исфахани, 10 в.
 „Книга на песните“ – поетичен сборник от Франческо Петрарка, 1358 г.
 „Книга на песните“ – поетичен сборник от Хайнрих Хайне, 1827 г.
 „Книга на песните“ – поетичен сборник от Умберто Саба, 1921, 1945, 1948, 1957 г.
 „Книга на песните“ – албум песни на певицата Ирина Богушевская, 1998 г.